

Miejscowości w Polsce  
 Wierzbna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów 
 Wierzbna – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Wierzbna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów

Zobacz też 
 Wierzbna (herb szlachecki)